Honduras legnagyobb városai 2010-es becslés alapján:

A legfőbb települések

Jegyzetek 

Honduras települései
Települések listái országok szerint